Джей-лига 2002 Дивизион 2 — 4-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 2002

Ссылки
RSSSF 

Япония
2002
Спорт в Японии в 2002 году